Arduí d'Ivrea, marquès d'Ivrea, rei d'Itàlia
 Arduí Glaber, marquès de Torí